Васи́лий Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Василий Иванович (1894—1964) — советский генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9164; 26 ноября 1853.